Премия «Давид ди Донателло» за лучший фильм () — один из призов национальной итальянской кинопремии Давид ди Донателло. Вручается ежегодно с 1970 года.

В разные годы премии были удостоены фильмы таких режиссёров, как Витторио Де Сика, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Бернардо Бертолуччи, Франческо Рози, Этторе Скола, Эрманно Ольми, братья Тавиани, Нанни Моретти и других. Чаще всего премию в этой номинации получали фильмы Франческо Рози (4 раза). У фильмов Нанни Моретти, Эрманно Ольми и Паоло Вирдзи по три победы.

Единственным не итальянским режиссёром, чей фильм получил премию, стал Сергей Бондарчук из СССР за итальянско-советский фильм «Ватерлоо».

В 1970-е годы премии получали сразу два, а то и три фильма. С 1981 года премию получает только один фильм за исключением церемоний 1984 и 1991 годов.

Список лауреатов 

Указан год проведения церемонии

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 

Фильм